The Village kan syfta på:

 The Village (film) – en amerikansk film från 2004, originaltitel The Village

Geografi
 The Village, Oklahoma – en ort i Oklahoma County

Se även
 The Villages, Florida – en ort (CDP) i Marion County, och Sumter County, i delstaten Florida
 Greenwich Village – en stadsdel som i huvudsak består av bostäder på sydvästra Manhattan i New York